Дзялошин:

 Дзялошин — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Пайенченский повят.
 Дзялошин — гмина (волость) в Польше, входит в Пайенченский повят, Лодзинское воеводство.